Первый случай заболевания COVID-19 в Парагвае был подтверждён 7 марта 2020 года в Асунсьоне.
10 марта 2020 года правительство Парагвая приостановило все виды деятельности, в которых участвуют группы людей, а также публичные и частные мероприятия, на 15 дней с целью предотвращения распространения вируса в соответствии с Указом №. 3442/2020. Другие превентивные меры были приняты с течением времени, такие как частичное закрытие границ, ограничение въезда иностранцев, комендантский час и усиление контроля для обеспечения соблюдения мер.

20 марта 2020 года были подтверждены первая смерть и первый случай передачи инфекции. Правительство объявило полный карантин до 12 апреля, а свободное передвижение было полностью ограничено до 28 марта.

Общие сведения 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), о котором ВОЗ узнала 31 декабря 2019 года.

Летальность от COVID-19 намного ниже, чем у SARS, пандемия которого произошла в 2003 году, однако заразность нового заболевания намного выше, что приводит к повышенной смертности.

Хронология 
 7 марта: первый случай был подтвержден в Асунсьоне. Пациент — 32-летний мужчина, прибывший из Гуаякиля, Эквадор.
 10 марта: Парагвай приостановил занятия в государственных школах и масштабные государственные и частные мероприятия на 15 дней.
 13 марта: Парагвай приостановил полеты из Европы.
 15 марта: Парагвай подтвердил частичное закрытие своих границ, ограничил массовые собрания людей и ввёл комендантский час.
 20 марта: Парагвай подтвердил первую в стране смерть от коронавируса и продлил ранее объявленный карантин до 12 апреля, а также призвал к проведению политики социальной изоляции на одну неделю.
 8 апреля: общенациональный карантин продлен до 19 апреля.

Статистика

Примечания 

Парагвай
Парагвай
Эпидемии в Парагвае